Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2023 го́да () — 32-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2022 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Елгава» (Елгава) — 1-е место, 73 очка. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «Саласпилс» (Саласпилс) — 9-е место, 25 очков. Клуб не получил лицензию ЛФФ-B, необходимую для участия в Первой лиге.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Бейтар» (Рига) — 1-е место, 33 очка во Второй лиге.
 ЮФК «Вентспилс» (Вентспилс) — 2-е место, 33 очка во Второй лиге.

По результатам переходных матчей «Кароста» (Лиепая) завоевала место в Первой лиге, но отказалась от прохождения лицензирования. Место в лиге сохранило «Динамо» (Рига).

Отказавшийся от места в Высшей лиге «Спартак» (Юрмала) не получил лицензию ЛФФ-B, необходимую для участия в Первой лиге. Место в лиге сохранила «Резекне» (Резекне).

Вследствие неполучения «Саласпилсом» лицензии ЛФФ-B место в лиге сохранила «Смилтене/ДЮСШ» (Смилтене).

По результатам переходных матчей клуб «Гробиня/ЛФШ» (Гробиня) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, являются дублёрами клубов Высшей лиги и не имеют право на переход в Высшую лигу.

Результаты матчей 

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2023
 Вторая лига Латвии по футболу 2023
 Третья лига Латвии по футболу 2023
 Кубок Латвии по футболу 2023

Примечания

Ссылки 
 

2023
Футбол в Латвии в 2023 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2023